ВХЛ в сезоне 2017/2018 — восьмой сезон чемпионата Высшей хоккейной лиги. Стартовал 8 сентября 2017 года в Усть-Каменогорске матчем открытия между победителем регулярного чемпионата сезона 2016/2017 хоккейным клубом «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и серебряным призером всероссийского соревнования по хоккею сезона 2016/2017 хоккейным клубом «Зауралье» (Курган).

Клубы 
В межсезонье 2017 года лигу покинули команды «Ариада-НХ» (Волжск), «Динамо» (Балашиха), «Кристалл» (Саратов) и ТХК (Тверь). Пополнили лигу три команды из России — «Горняк» (Учалы), «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара) и две команды из Китая — «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин), «Ценг Тоу» (Цзилинь).

Состав команд 
В заявочном листе одной команды может находиться не более 27-ми хоккеистов. Имеют право на участие игроки с 17-ти лет.

Русская классика

Регулярный чемпионат

Формат 
В регулярном чемпионате ВХЛ сезона 2017/2018 участвует 27 клубов, каждая команда играет с каждой по 2 матча (по одному дома и в гостях), таким образом в регулярном чемпионате каждая команда проводит 52 матча. Лучшие 16 команд выходят в плей-офф турнира.

Положение команд 
По итогам регулярного чемпионата.

  И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков
Полужирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф.Курсивом выделены клубы, лишившиеся шансов на попадание в плей-офф.

 Статистика игроков 

 Полевые игроки 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры, отсортированные по количеству набранных очков, затем по количеству забитых голов.По итогам регулярного чемпионата Защитники 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры-защитники, отсортированные по количеству набранных очков.По итогам регулярного чемпионата. Вратари 
В этой таблице указаны лучшие вратари, отсортированные по проценту отраженных бросков, затем по коэффициенту надежности (количеству пропущенных шайб.По итогам регулярного чемпионата''

Лучшие игроки лиги по месяцам

Плей-офф 

В первом раунде плей-офф команды делятся с учётом занятых позиций в регулярном чемпионате: 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9.

Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким номером «посева». На каждой следующей стадии плей-офф пары формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счёту — с предпоследним и т. д.

Борьба во всех сериях ведётся до четырёх побед. Серия матчей за третье место не проводится. Бронзу получает один из неудачников полуфиналов чемпионата, занявший по итогам первого этапа более высокое место.

Если в матче на втором этапе чемпионата после трёх периодов зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительный период (овертайм) продолжительностью 20 минут. Количество дополнительных периодов не ограничено, а игра продолжается до первого взятия ворот.

Сетка плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт ВХЛ

Высшая хоккейная лига
Хоккейные лиги в сезоне 2017/2018